Adriana bezeichnet:

 Adriana, ein weiblicher Vorname
 Adriana (Fußballspielerin) (* 1996; Adriana Leal da Silva), brasilianische Fußballnationalspielerin
 (820) Adriana, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Adriana (Gattung), eine Gattung der Wolfsmilchgewächse
 Adriana (Kirsche), eine Sorte von Süßkirschen
 Adriana (Schiff), ein Kreuzfahrtschiff
 Adriana Lecouvreur, eine Oper von Francesco Cilea
 Villa Adriana, eine römische Villa in Italien

Adriana ist der Familienname folgender Personen:
 Bèto Adriana (1925–1997), Sportler der Niederländischen Antillen
 Sharnol Adriana (* 1970), niederländischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Islote Adriana